Josef Oehri ist der Name folgender Personen:

* Josef Oehri (Politiker) (1918–1990), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Josef Oehri (Skirennläufer), liechtensteinischer Skirennläufer 
 Josef Martin Oehri, liechtensteinischer Politiker